Ashikaga puede referirse a:

Lugares de Japón 
 Ashikaga, ciudad japonesa de la Prefectura de Tochigi.
 [[Estación Ashikaga|Ashikaga]], estación de la línea de Ryōmō de Japan Railways.

 Historia de Japón 
 Ashikaga]], importante clan japonés.
 [[Shogunato Ashikaga|Ashikaga, el segundo shogunato (régimen feudal militar) establecido por los shōgun del clan homónimo entre 1336 y 1573.
 Ashikaga Takauji, fundador y primer shōgun del shogunato Ashikaga.
 Ashikaga Yoshimitsu, tercer shōgun del shogunato Ashikaga.
 Ashikaga Yoshihisa, noveno shōgun del shogunato Ashikaga (gobernando entre 1473 y 1489).
 Ashikaga Yoshiharu, duodécimo shōgun del shogunato Ashikaga (gobernando entre 1521 y 1546).
 Ashikaga Yoshiteru,  decimotercer shōgun del shogunato Ashikaga (gobernando entre 1546 y 1565).
 Ashikaga Yoshiaki''', decimoquinto y último shōgun del shogunato Ashikaga.